Výdajový paušál procentem z příjmů (zkráceně paušál, též paušální výdaje) je nesprávný termín, který používají osoby neznalé obsahu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon nezná žádný "výdajový paušál procentem". Takovéto označení je nesrozumitelné, neboť slovo "paušál" zpravidla označuje pevnou částku v určité výši. 

Podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů platí, že neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši 
 a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1600000 Kč,
 b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1200000 Kč,
 c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600000 Kč,
 d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800000 Kč.
Daně